

Astronomia
 Cratere Easley – cratere lunare

Geografia
 Easley – città degli Stati Uniti d'America situata nello Stato della Carolina del Sud
 Easley – area non incorporata degli Stati Uniti d'America situata nello Stato dell'Iowa
 Easley – area non incorporata degli Stati Uniti d'America situata nello Stato del Missouri

Persone
 Annie Easley – informatica e matematica statunitense
 Dominique Easley – giocatore di football americano statunitense
 Jeff Easley – disegnatore statunitense
 Kenny Easley – ex giocatore di football americano statunitense
 Mike Easley – politico e avvocato statunitense
 Tony Easley – cestista statunitense